Ligue A 2011-2012 – torneo di pallavolo femminile
 Ligue A 2011-2012 – torneo di pallavolo maschile